Vignoles steht für:

 Vignoles, französische Rebsorte
 Vignoles (Côte-d’Or), französische Gemeinde

Vignoles ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Vignoles, britische Bildungsökonomin
 Alphonse des Vignoles (1649–1744), französischer Geistlicher und Wissenschaftler
 Charles Vignoles (1793–1875), britischer Eisenbahningenieur
 Roger Vignoles (* 1945), englischer Pianist und Liedbegleiter

Siehe auch:
 Vignole (Begriffsklärung)
 Vignolles (Begriffsklärung)